Iwan Maslennikow ist der Name folgender Personen:

* Iwan Iwanowitsch Maslennikow (1900–1954), sowjetischer Armeegeneral
 Iwan Sergejewitsch Maslennikow (* 1982), russischer Bogenbiathlet